Az Allsvenskan 1936-37-es szezonja volt a bajnokság tizenharmadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az AIK Fotboll lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag